Nevoeiro - em Inglês, fog
Ou ainda:
The Mist - conto de Stephen King
The Mist (filme) - baseado no conto homônimo
The Mist (banda) - brasileira de trash metal
The Mist (série de televisão) - baseado no conto homônimo

Desambiguação